Signs bezeichnet:
Signs – Zeichen, US-amerikanischer Science-Fiction-Film
Signs, akademische feministische Zeitschrift aus den USA
Signs, ein Lied von Snoop Dogg und Justin Timberlake